Bose kan syfta på:

 Bose (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Bose Corporation – ett amerikanskt företag
 Bose–Einstein-kondensat –  ett aggregationstillstånd som materia kan övergå till vid extremt låga temperaturer, namngiven efter Satyendra Nath Bose och Albert Einstein
 Bose–Einstein-statistik – en sannolikhetsfördelning, namngiven efter Satyendra Nath Bose och Albert Einstein
 Herröds och Boses saga – fornaldarsaga
 Kommuniteten i Bose – ett ekumeniskt kloster, med både munkar och nunnor, beläget några mil från Turin
 Boson – fysikalisk partikel med heltaligt spinn, namngiven efter Satyendra Nath Bose

Geografi

Indien 

 Netaji Subhash Chandra Bose International Airport – huvudflygplatsen i Kolkata (Calcutta), namngiven efter Subhas Chandra Bose